Le mot export est employé pour désigner un produit destiné à l'exportation (concept économie).

Le nom Export peut également désigner :
 Export Bier, une bière allemande ;
 Export une marque de cigarette.

Toponyme 
 Export, un borough de Pennsylvanie.